Могилево — деревня в Дедовичском районе Псковской области России. Входит в состав Шелонской волости.

Расположена на северо-востоке района, в 15 км к северо-востоку от районного центра Дедовичи и в 4 км от деревни Крутец.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 55 человек.

История 
До июня 2010 года деревня входила в состав Крутецкой волости, упразднённой в пользу Дубишенской волости. С июля 2010 года до апреля 2015 года деревня была в составе Дубишенской волости, влитой затем в состав Шелонской волости.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Дедовичского района. Дубишенская волость

Населённые пункты Дедовичского района